Branch, que en inglés significa rama, puede hacer referencia a:

Lugares 
 En Canadá:
 La localidad de Branch, en la provincia de Terranova y Labrador.

 En Estados Unidos:
 La localidad de Branch, en el estado de Arkansas.
 La localidad de Branch, en Luisiana.
 La localidad de Branch, en Míchigan.
 La localidad de Branch, en Misuri.
 El condado de Branch, en Míchigan.
 El municipio de Branch, en Míchigan.
 El municipio de Branch, en Pensilvania.